Federico Schenk von Winterstedt (26 de junio de 1603 en Sulzburg 19 de octubre de 1659 en Aquisgrán) era un alemán de Estado .

Biografía 
El padre de Schenck era Johann Melchior Schenck von Winterstadt, Consejero Privado y Jefe Vogt del Margrave de Baden-Durlach . Federico se graduó del Durlacher Gymnasium y luego se unió en 1619 en el Ejército de la Unión . Después de la disolución de esto, fue con Ernesto von Mansfeld al servicio militar y finalmente al servicio de la República de Venecia . Regresó a su casa, dejó el ejército y fue al servicio de su soberano. Allí conoció al duque Jorge de Brunswick-Luneburgo, quien lo nombró en 1629 tutor de sus hijos.

Schenck se ganó una buena reputación en la corte, por lo que rápidamente alcanzó una carrera superior. En 1633 Augusto transfirió al equipo principal Giffhorn . En 1639 se llegó al caso inusual de que el no estudiado y exmilitar Schenck como Consejero Privado en el gobierno se mudó. Sin embargo, parecía haber ejercido su cargo a satisfacción de su reinado, ya que en 1641 su antiguo alumno, el duque Cristián Luis de Brunswick-Luneburgo lo nombró presidente de la cámara. Cuando el duque Cristián Luis en 1648 después de que Celle gobernara, tomó solo a Schenck de sus altos funcionarios y lo nombró gobernador en 1650 . Como tal, el duque le confió la gestión de los asuntos del gobierno.

Los logros de Schenck incluyen la reorganización de la regla y la expansión de la hegemonía de Lüneburg en la región. También logró el restablecimiento de un pequeño ejército permanente . También logró resolver una variedad de complicaciones diplomáticas a favor del gobierno de Lüneburg. Se dice que dirigió sus asuntos con gran celo.